Чемпионат Туркмении по футболу 2002 — 10-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд. Чемпионом впервые стал «Шагадам».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2002 на сайте rsssf.com

2002
Футбол в Азии в 2002 году
2002 год в Туркменистане